

Zlato 

Aureus
Poluaureus
Binio
Solid
Tremissis

Srebro 

Denar
Antoninijan
Quinar
Argenteus
Miliarense
Siliqua

Mjed, bronca, bakar 

Sestercij
Dupondij
Triens
Dvostruki sestercij
As
Semis
Quadrans
Follis
Maiorina
Centerionalis
Ae

 P